Daigo (keizer), een Japanse keizer
 Daigo (Ibaraki), een gemeente in de Japanse prefectuur Ibaraki
 Station Daigo (Kioto), metrostation in de wijk Fushimi-ku in de Japanse stad Kioto